Нидзица (польск. Nidzica) — многозначный термин; топоним.

 Нидзица — город в Польше, входит в Варминьско-Мазурское воеводство, Нидзицкий повят. 
 Нидзица — городско-сельская волость в Польше.
  — река в Польше.